G49 ou G.49 peut faire référence à :
 Fiat G.49, un avion d'entraînemen italien ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres